Ала́тырь — многозначное слово:

 Алатырь — магический камень в русской мифологии.

Топоним 
 Алатырь — город в Чувашии.
 Алатырь — деревня в городском округе город Первомайск Нижегородской области.
 Алатырь — река в Нижегородской области, Мордовии и Чувашии, приток реки Суры.
 Алатырь — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Алатыре.

См. также 

 Алатр — клуб в дореволюционной Москве.